Behrman est le nom de plusieurs personnalités :
 Adolf Behrman (1876-1943), un peintre polonais ;
 David Behrman (1937-), un compositeur et producteur américain ;
 Samuel Nathaniel Behrman (1893-1973), un écrivain, dramaturge et scénariste américain.

Voir aussi 
 Famille von Behr

Patronyme juif
Patronyme germanique